Dulce Dauzón(Xalapa, Veracruz, 22 de junio de 1953) es una empresaria mexicana. Se graduó como Licenciada en Administración de Empresas en la Universidad Veracruzana.

Trayectoria política 
En 1977 funda la conocida Pastelería Dauzón en Xalapa, Veracruz. Fungió como voluntaria de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Veracruz (1987). Así mismo, se ha desempeñado en diversas instituciones de apoyo social, como la Casa Hogar Nazaret para niños huérfanos, participando como parte del patronato (1988).

Ha sido Tesorera del Promotorado Voluntario de la Secretaría de Gobernación (1991), Presidenta del DIF Municipal (1992) y tuvo a bien fundar el Centro de Capacitación para el Trabajo “La Casita” (1995), Asociación que provee capacitación gratuita a hombres y mujeres que busquen aprender un oficio y en donde se han atendido a más de 2,000 personas en la enseñanza de quehaceres como la sastrería, panadería y repostería, cultura de belleza, ayudantes de Chef, asistentes de enfermos y puericultura.

En 1997 fue regidora del Ayuntamiento de Xalapa, realizó actividades de asistencia social en la Escuela para Menores Infractores con Problemas de Aprendizaje (EMIPA) y en la de San Fernando (1998), extendiendo su labor social como Miembro del Patronato de la Fundación Veracruzana Pro Asistencia Social A.C. (VERA-SOL) (1999) y participando activamente en la Fundación del Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa (2008).

Referencias 

Movimiento Ciudadano